Der Skisprung-Continental-Cup 2019/20 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie im Skispringen. Der Continental Cup bestand wie jedes Jahr aus Wettbewerben für Herren und Damen sowie aus je einem Sommer-Continental-Cup und einem Winter-Continental-Cup.

Mitte April 2019 gab die FIS den Continental-Cup-Kalender bekannt. Der Sommer-Continental-Cup wurde bei den Herren im Zeitraum von Juli bis September 2019 auf acht Schanzen ausgetragen. Bei den Damen fanden im Sommer Wettbewerbe auf vier Schanzen statt.

Der Winter-Continental-Cup sollte zwischen Dezember 2019 und März 2020 bei den Herren in insgesamt dreizehn Austragungsorten in Europa sowie je einem in Japan und den Vereinigten Staaten umfassen, doch wurde die Anzahl aufgrund von Absagen aus verschiedenen Gründen reduziert. Bei den Damen fanden insgesamt sechs Wettbewerbe in drei Austragungsorten in Deutschland und Norwegen statt.

Teilnehmende Nationen

Männer 
Es nahmen Athleten aus 23 Nationen am Continental Cup teil.

Frauen 
Es nahmen Springerinnen aus 22 Nationen am Continental Cup der Frauen teil. Insgesamt konnten Athletinnen aus 19 Nationen Punkte sammeln.

Herren Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Herren Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Sommer

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Damen Winter

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Gesamtwertung

Herren

Damen

Siehe auch 
 Skisprung-Weltcup 2019/20
 Skisprung-Grand-Prix 2019

Weblinks 
 Continental Cup Herren

 Continental Cup Damen

Einzelnachweise 

2019/20
Wintersport-Continental-Cup 2019/20